Esto es vida puede referirse a:

 Esto es vida, película de Estados Unidos dirigida en 1986 por Blake Edwards cuyo nombre original es That's life!.
 Esto es vida, película de Argentina dirigida en 1982 por Fernando Siro.